Список аристократических семей Уэльса — список титулованного дворянства Уэльса, чьи титулы существуют по настоящее время.

Примечания

Ссылки 
 Leigh Raiment′s Peerage Page 

Списки:Уэльс
Уэльс
Дворянские роды Уэльса